LAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Nadzab, Lae (Papua Nuova Guinea)
 lae – codice ISO 639-3 della lingua pattani